Niemcy:
 Saarhölzbach – dzielnica gminy Mettlach w kraju związkowym Saara, w powiecie Merzig-Wadern
 Saarhölzbach – rzeka
 Saarhölzbach – przystanek kolejowy w Saarhölzbach